Finala Ligii Campionilor UEFA 2006 a fost meciul final și decisiv din cadrul Ligii Campionilor 2005-2006. Meciul s-a disputat pe stadionul Stade de France din Saint-Denis, Paris, Franța, între echipa spaniolă FC Barcelona și cea engleză Arsenal Londra. Câștigătoare a devenit FC Barcelona, care s-a impus cu scorul de 2-1 și a obținut cel de-al doilea său titlu din istorie.

Detaliile meciului

Referințe

Legături externe

 UEFA Champions League Finals official site
 Official Site (Archived)

Finalele Ligii Campionilor UEFA
2006 în fotbal